Dayah Baroh (Batee), een plaats in Indonesië
Dayah Baroh (Ulim), een plaats in Indonesië